Toro Toro (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Toro Toro (plaats), een plaats in deze gemeente